

Chimica 

C9H20O – formula bruta delle seguenti sostanze:
 3-metil-3-ottanolo
 1-nonanolo
 2-nonanolo

Formule molecolari